Příjmení Rouse nese více různých osobností:

 Bob Rouse (* 1964) – kanadský hokejový obránce
 Charlie Rouse (1924–1988) – americký jazzový saxofonista a flétnista
 Pete Rouse (* 1946) – americký politický poradce